Labrador – penisola del Nord America appartenente al Canada
 Labrador – regione canadese della provincia di Terranova e Labrador
 Labrador – municipalità delle Filippine nella Provincia di Pangasinan
 Labrador (abbreviazione di Labrador Retriever) – razza canina